Reforma luterana puede hacer referencia a:
 El luteranismo, una rama del cristianismo.
 La reforma protestante, un proceso histórico.